Rio Căprioara (Cracăul Alb)
Rio Căprioara (Mureş)
Rio Căprioara (Priboiaşa)

Desambiguação